In der Saison 1986/87 der 2. Bundesliga erreichten Hannover 96 und der Karlsruher SC den Aufstieg in die Bundesliga. Der FC St. Pauli scheiterte in den Relegationsspielen.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Zeile.

Kuriosa 
Eintracht Braunschweig stieg als einziges Team in der Geschichte der 2. Bundesliga mit einer positiven Tordifferenz ab.
Wohlgemerkt als späterer Aufsteiger verlor der Karlsruher SC mitten in der Saison ein Spiel enorm hoch mit 0:8 (am 17. Spieltag bei Hannover 96).
Beim sportlich bedeutungslosen 5:5 am letzten Spieltag zwischen dem FSV Salmrohr und Hannover 96 wurde 96-Stammtorwart Hans Wulf zunächst auf der Bank gelassen, um angesichts Personalnot als Ersatz-Feldspieler zur Verfügung zu stehen. Als solcher kam er ab der 64. Minute ins Spiel, wobei ihm sogar ein Torerfolg gelingen sollte.

Aufstieg 
Hannover 96 schaffte den sofortigen Wiederaufstieg in die Bundesliga. Der Karlsruher SC war zuletzt in der Saison 1984/85 erstklassig gewesen.

Abstieg 
Neuling FSV Salmrohr musste die Liga sofort wieder verlassen. Außerdem stiegen Kassel, Aschaffenburg und der ehemalige Deutsche Meister Braunschweig in die Oberliga ab.

Torschützenliste 
Bester Torjäger der Saison war Siegfried Reich von Hannover 96 mit 26 Toren.

Zuschauer 
In 380 Spielen kamen 2.153.739 Zuschauer ( 5.668 pro Spiel) in die Stadien.

 Größte Zuschauerkulisse
 46.000 Hannover 96 – Eintracht Braunschweig (8. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 400 SG Wattenscheid 09 – SC Fortuna Köln (35. Spieltag)
 400 KSV Hessen Kassel – SC Freiburg (36. Spieltag)

Relegation 
In den Relegationsspielen trafen der Sechzehnte der Bundesliga FC 08 Homburg und der Dritte der 2. Bundesliga FC St. Pauli aufeinander.

|}

Hinspiel

Rückspiel

Aufsteiger

Literatur 
 Kicker-Sportmagazin, Jahrgänge 1986 und 1987. Olympia-Verlag

1986 87
Fußballsaison 1986/87